Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1980 года  () прошёл в Драгиньяне с 18 по 30 августа по круговой  системе.  В нём приняли участие 14 спортсменов.

 —  Рауль Дельом

 —  Жан Пьер Дюбуа

 —  Люк Гинар

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1980 году
1980 год в шашках
Спорт в Драгиньяне
Август 1980 года